Villa est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun

Urbanisme 
 Villa, grande maison d'habitation ou de villégiature ;
 Villa est un ensemble d’immeubles correspondant à un lotissement (notamment à Paris et sa banlieue). Il est desservi par une voie, (éventuellement privée), désignée elle-même aussi sous le nom de villa qui a l'aspect d'une rue, d'une avenue ou encore d'une allée, numérotée comme elles, et se terminant souvent en impasse.

Histoire 
 En vocabulaire latin, la Villa a désigné plusieurs types d'habitations :
 La villa romaine (pluriel français : villas, pluriel en latin : villæ) dans l'Antiquité romaine, est un domaine foncier rural (villa rustica) ou une habitation proche d'une ville (villa suburbaine) ; proche du littoral, elle s'appelle villa maritime.
 Domaine médiéval : Au Moyen Âge, l'économie de la villa romaine a continué d'exister sous forme de domaine, à l'époque mérovingienne ou carolingienne, et jusqu'à la Renaissance en Italie.
 Dans la péninsule ibérique, villa désigne une agglomération qui a reçu une charte urbaine.

Toponyme 

 Villa, une commune du Burkina Faso ;
 Villa, une frazione du Val Germanasca  en Piémont ;
 Villa, île située en mer de Norvège.

Bâtiment 
 Maison d'Ignazio Villa, bâtiment néo-gothique de Florence.

Anthroponyme

Nom de famille 

 Aleardo Villa (1865-1906), peintre de l'école italienne ;
 Antonio Villa (1806 - 1885), entomologiste et malacologiste italien ;
 Aurora Villa (1913-2002), sportive et ophtalmologue espagnole;
 Brenda Villa (1980-), joueuse de water-polo américaine ;
 Caroline La Villa (1992-), footballeuse française ;
 David Villa (1981-), footballeur espagnol ;
 Dominique-Paul Villa (1735-1814), évêque constitutionnel ;
 Emanuel Villa (1982-), footballeur argentin ;
 Éric Villa (1966-), footballeur français ;
 Germán Villa (1973-), footballeur mexicain ;
 Giorgia Villa (2003-), gymnaste artistique italienne ;
 Giorgio Villa, pilote de rallye italien ;
 Heitor Villa-Lobos (1887-1959), compositeur brésilien ; 
 Imma Villa (1964- ), actrice italienne ;   
 Jacques Villa (1930-), homme de cinéma français ;
 Javier Villa (1987-), pilote automobile espagnol ;
 Jean-François Villa (1945-), footballeur français ;
 José Moreno Villa (1887-1955), écrivain espagnol ;
 Joseph Villa (1948-1995), pianiste américain ;
 Joy Villa (1986-), chanteuse, auteure-compositrice-interprète et actrice américaine ;
 Juan Manuel Villa (1938-), footballeur espagnol ;
 León Villa (1960-), footballeur colombien ;
 Lucien Villa (1922-2018), homme politique français ;
 Manfred Reyes Villa (1955-), homme politique bolivien ;
 Marco Villa (1969-), coureur cycliste italien ;
 Marco Antonio Villa (1955-), historien et sociologue brésilien ;
 Mario De Villa, pilote automobile italien ;
 Monique Villa, journaliste française et directrice de fondations d'aide juridique ;
 Ricardo Villa (1952-), footballeur argentin ;
 Roberto Villa (1915-2002), acteur et comédien de doublage italien ;
 Rodolfo Martín Villa (1934-), homme politique espagnol ;
 Romain Villa (1985-), coureur cycliste français ;
 Tom Villa (1989-), humoriste français ;
 Walter Villa (1943-2002), pilote de moto italien.

Nom de famille dérivé

Pseudonyme 

 
 Claudio Pica (1926-1987), chanteur et un acteur italien.

Titres

Zoologie 
 Villa est un genre de mouche (Diptera) appartenant à la famille des  Bombyliidae.

Voir aussi 

Patronyme hispanique